Замлынье — название населённых пунктов:

 Замлынье — деревня в Смолевичском районе Минской области Белоруссии
 Замлынье — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области России.
 Замлынье — село в Любомльском районе Волынской области Украины.